Jméno a příjmení Ján Gabriel nosí více různých osobností:

 Ján Gabriel (1962) – slovenský fotbalista
 Ján Gabriel (politik) (* 1955) – slovenský politik